Poniatowa (gemeente), gemeente in het woiwodschap Lublin
 Poniatowa (plaats), plaats in de gelijknamige gemeente
 Kamp Poniatowa, tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratie- en krijgsgevangenen kamp